Renault 25 (type 29) eller R25 var en personbilsmodel fra den franske bilfabrikant Renault bygget mellem april 1984 og februar 1992 i den nordfranske by Sandouville ved Le Havre.

Modelhistorie 
Planerne om R25 begyndte allerede i 1977. Den som efterfølger for Renault 20 og 30 tænkte model blev præsenteret på Geneve Motor Show og kom på markedet i foråret 1984. Den indtil da benyttede navneforskel mellem en firecylindret volumenmodel (R20) og en under sin egen betegnelse markedsførte sekscylindret topmodel (R30) blev afskaffet, så begge modeller nu blev solgt under samme modelbetegnelse.

Med et selvstændigt af Giugiaro designet karrosseri blev søstermodellerne Eagle Premier og Dodge Monaco mellem 1988 og 1992 solgt i USA med den 3,0-liters PRV-motor.

Karrosseri 

Ligesom R16 og R20/30 blev R25 en combi coupé, men i karrosseriliniens udformning lignede den en sedan. Ved førserieprojekter af Robert Opron og Marc Deschamps var der under betegnelsen "Renault M" og "129" planlagt såvel sedan- som combi coupé-modeller. Instrumentbrættet var designet i Italien af Marcello Gandini.

Af offentligheden næsten ubemærket var det, at Renault 25 havde en bemærkelsesværdigt lav luftmodstandsværdi, som såmænd undergik den hidtidige rekordindehaver, Audi 100 C3 fra 1982. Luftmodstandskoefficenten (C-værdien) lå på 0,28.

I foråret 1985 introducerede Renault en udgave med 22,7 cm længere akselafstand under navnet Renault 25 Limousine, som havde mere plads mellem for- og bagsæderne. Udefra kunne denne version kendes på forlængede bagdøre og en bredere B-søjle. Modellen blev bygget af Heuliez. Mellem april 1985 og juni 1986 blev der i alt bygget 832 biler af denne type.

Udstyrsforskelle 
Som en nyhed blev der tilbudt en talende kørecomputer, som ud over kontrollamperne overvågede bilens funktioner og efter valg talte. Den var standardudstyr i modelvarianten V6 Injection.

Facelift 
I juni 1988 fik R25 til modelåret 1989 et facelift. Karrosseriets form blev afrundet foran, og de nye baglygter var bredere. Karrosseriets mål forblev uændrede, mens kabinen blev modificeret. Så sæderne fik nyt indtræk og blev mere ergonomisk udført. Instrumentbrættet fik modificerede ventilationsdyser og blev i starten af 1990'erne polstret.

Også motorerne blev teknisk modificeret, så de fleste benzinmotorer fik 3-vejs katalysator. Topmodellen hed Baccara og havde bl.a. automatisk klimaanlæg, læderindtræk og træpaneler.

Efterfølger 
Mellem april 1984 og februar 1992 blev der bygget 780.776 eksemplarer af Renault 25, hvorefter modellen i maj 1992 blev afløst af Renault Safrane.

Tekniske data

4-cylindrede benzinmotorer

6-cylindrede benzinmotorer

Dieselmotorer

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1991 (på tysk og fransk).
 Renault 25 instruktionsbog. Renault S.A., september 1990. 77 11 090 338 (på tysk).

Eksterne henvisninger 

25
Øvre mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1984
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne